Черкасская епархия:
 Черкасская епархия ПЦУ
 Черкасская и Каневская епархия УПЦ МП